Голагхат:

 Голагхат — город в индийском штате Ассам. 
 Голагхат — округ в индийском штате Ассам.